Diego Sánchez de Orellana y Rada fue un aristócrata y militar quiteño, cuarto poseedor del título de marqués de Solanda tras la muerte de su hermano mayor, Félix. Fue General de Armas del asiento de Latacunga.

Biografía 
Nació en la ciudad de Latacunga, alrededor del año 1733, mientras su padre ejercía el cargo de Corregidor de los asientos de Latacunga y Ambato. Fue el quinto de siete hermanos nacidos del matrimonio entre Pedro Javier Sánchez de Orellana, II marqués de Solanda, y la dama cuencana Francisca de Rada y Alvarado, hija a su vez del general santanderino Juan Francisco de Rada y Alvarado, Corregidor y Justicia Mayor de la ciudad de Cuenca.

El 15 de agosto de 1789, contrajo matrimonio con doña Nicolasa Guerrero y Matheu, quien era nieta por vía paterna del II conde de Selva Florida, y por vía materna del VII marqués de Maenza. El matrimonio no engendró hijos, aunque la viuda contraería segundas nupcias con Pedro de Montúfar y Larrea, hijo del II marqués de Selva Alegre, con quien si tendría descendencia.

Marqués de Solanda 
Se convirtió en el cuarto marqués de Solanda tras el fallecimiento sin herederos de su hermano mayor, Félix, acaecida en el 5 de noviembre de 1784. Fue el titular del marquesado hasta su propio deceso en la ciudad de Quito, el 23 de marzo de 1791, siendo enterrado en la bóveda familiar de la iglesia de San Francisco. Después de su muerte, el título pasó a manos de su única hermana viva, Mariana Sánchez de Orellana y Rada, que se convertiría en la V marquesa de Solanda.

Genealogía

Referencias 

Latacungueños
Diego Sánchez de Orellana
Sánchez de Orellana, Diego